Tristano est la forme italienne du prénom Tristan. Ce nom peut aussi désigner plusieurs personnes :

 Francesco Tristano (1981- ), pianiste et compositeur luxembourgeois (qui a adopté son deuxième prénom comme nom de scène) ;
 Lennie Tristano (1919-1978), pianiste et compositeur de jazz américain

Nom de scène